Сезон 1940 года стал для ФК «Спартак» Москва 19-м в своей истории. В нём команда приняла участие в 6-м чемпионате страны и в розыгрыше кубка. По итогам чемпионата «Спартак» занял 3 место и завоевал бронзовый комплект медалей. Из-за затяжки чемпионата розыгрыш кубка было принято остановить.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1940 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1940 (группа «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1940 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1940

Результаты матчей

Чемпионат Москвы 1940

Результаты матчей

Итоговая таблица (клубный зачет)

Итоговая таблица (команды - I) 
 Нет информации

Итоговая таблица (команды - II) 
 Нет информации

Итоговая таблица (команды - III) 
 Победитель — Спартак (Москва)

Итоговая таблица (команды - старички) 
 Нет информации

Кубок Москвы 1940

Результаты матчей

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату .

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1940
Спартак Москва